Typhloblaniulus är ett släkte av mångfotingar. Typhloblaniulus ingår i familjen pärlbandsfotingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Pärlbandsfotingar
Typhloblaniulus